Lacalle ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés García Lacalle (1909–1973), Kommandeur republikanischer Einheiten im spanischen Bürgerkrieg
 Fernando Sáenz Lacalle (1932–2022), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von San Salvador
 José María Lacalle (1860–1937), spanischer Komponist
 Luis Alberto Lacalle Herrera (* 1941), Präsident von Uruguay 1990–95
 Luis Alberto Lacalle Pou (* 1973), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Lacal (Francisco Esteban Lacal)